Detta är en lista över de 48 kommunerna (communes urbaines, firaisana) i Madagaskar.

Madagaskar är administrativt indelat i 22 regioner, vilka i sin tur är indelade i 119 distrikt. Distrikten är indelade i  communes. Nedan presenteras communes urbaines, firaisana enligt dekret från 1995.

Referenser

Externa länkar 

 http://www.citypopulation.de/Madagascar.html
 http://www.ilo.cornell.edu/ilo/data.html

 
Listor med anknytning till Madagaskar

Madagaskar